Czachorowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Czachorowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Czachorowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne